Kim Tae-yeon (), cunoscută și ca Taeyeon, este o cântăreață, din Coreea de Sud, făcând parte din grupul Girls' Generation, Girls' Generation-TTS și SM the Ballad.
Taeyeon a debutat ca membra al grupului de fete Girls' Generation în 2007, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute grupuri din Coreea de Sud la nivel mondial. De atunci a participat în continuare la alte proiecte SM Entertainment.
In 2015, Taeyeon si-a lansat EP-ul de debut ca si artista solo, I. Acest album include hitul cu acelasi nume de pe Gaon Digital Chart din Coreea de Sud. In 2016 a lansat single-ul "Rain", numarul 1 pe SM Station. In acelasi an apare al doilea EP ai ei, "[Why]", ce a ocupat prima pozitie pe topul Gaon Album Chart. Primul ei album de studio, My Voice 
(2017), contine single-uri din top 5: "11:11", "Fine" si "Make Me Love You". In 2018, Taeyeon s-a lansat in scena muzicala japoneza cu single-ul digital "Stay", urmat de EP-ul din 2019 "Voice". Al doilea album de studio al cantaretei, Purpose (2019), contine piese de succes precum "Four Seasons" si "Spark". "Four Seasons"  a ocupat primul loc pe Billboard K-Pop Hot 100 pentru 2 saptamani consecutive si a ajuns pe locul 6 pe Billboard World Digital Songs.
A înregistrat coloane sonore pentru diferite seriale de televiziune care au avut mult succes, notabile fiind „If” pentru seria Hong Gil-dong (2008), „Can You Hear Me” pentru Beethoven Virus (2008), și piesa ce a ajuns in topul multor chart-uri: „All about You”, pentru „Hotel del Luna” (2019).

Cu vânzari de peste un milion de albume fizice și douăzeci de milioane de single-uri digitale pana 2021, Taeyeon este unul dintre cei mai bine vânduți artiști solo din Coreea de Sud. A primit diverse premii și nominalizări, inclusiv șase premii Golden Disc Awards, cinci Seoul Music Awards, trei Gaon Chart Music Awards, trei Melon Music Awards și trei Mnet Asian Music Awards.

Note 

Nașteri în 1989
Nașteri pe 9 martie
Cântărețe sud-coreene
Femei din Coreea de Sud
Sud-coreeni în viață
Oameni în viață
Fotomodele din Coreea de Sud